Низовцев — русская фамилия; имеет женскую форму Низовцева.

Известные носители 
 Низовцев, Валерий Николаевич (1947—2004) — киргизский футбольный тренер.
 Низовцев, Игорь Николаевич (род. 1980) — российский футбольный судья.
 Низовцев, Константин Станиславович (род. 1979) — российский футболист.
 Низовцев, Максим Павлович (род. 1972) — казахстанский футболист.
 Низовцев, Пётр Леонтьевич (1897—1937) — советский политический и государственный деятель.

Низовцева 
 Низовцева, Алла Афанасьевна (1930—2013) — исполняющая обязанности председателя ЦРК КПСС.